Мацусита — японская фамилия:

  (род. 1981) — японский футболист.
  (род. 1962) — японский композитор.
 Мацусита, Коносукэ (1894—1989) — японский бизнесмен, основатель фирмы «Панасоник».
  (род. 1985) — японский футболист.
  (урожд. Масахару Хирата; 1912—2012) — глава «Панасоника» (1961—1977).
  — японский фигурист.
 Мацусита, Нобухару (род. 1993) — японский автогонщик.
 Мацусита, Син (1904—2019) — японская долгожительница.
  (род. 1960) — японский автогонщик.
  (род. 1981) — японский футболист.
 Мацусита, Юя (род. 1990) — японский певец и актёр.

См. также 
  — железнодорожная станция в Исэ, префектура Миэ, Япония.